Rinne může znamenat:
 Antti Rinne – finský politik
 Jacob Rinne – švédský fotbalový brankář
 Pekka Rinne – finský hokejový brankář